

Rio Novo est une municipalité de l'État du Minas Gerais
Rio Novo est une rivière de l'État du Mato Grosso do Sul
Rio Novo est une rivière de l'État de Santa Catarina
Rio Novo est une rivière de l'São Paulo

Rio Novo est un canal (rio) de Venise.

Voir aussi

  

Homonymie de toponyme